Lohma ist der Name folgender Orte:

 Lohma (Langenleuba-Niederhain), Ortsteil der Gemeinde Langenleuba-Niederhain im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Lohma (Pleystein), Ortsteil der Gemeinde Pleystein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Lohma (Schmölln), Ortsteil der Stadt Schmölln im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Großlohma, Ortsteil der Stadt Blankenhain im Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Kleinlohma, Ortsteil der Stadt Blankenhain im Landkreis Weimarer Land, Thüringen

Siehe auch:

 Löhma